1. miejscowości
 Marton – miejscowość w Australii
 Marton – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia), w Bridlington
 Marton – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia), w Burton Constable
 Marton (Cheshire East) – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Marton (Cheshire West and Chester) – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Whitegate and Marton – civil parish
 Marton (Chirbury with Brompton) – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Marton (Harrogate) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Marton cum Grafton – civil parish
 Marton – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Lindal and Marton – civil parish
 Marton – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Marton – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Marton-in-Cleveland – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Marton (Myddle, Broughton and Harmer Hill) – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Marton – miasto w Nowej Zelandii
 Marton (Ryedale) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Marton – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)
 Marton-in-the-Forest – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Marton-le-Moor – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Long Marton – miejscowość w Kumbrii (Anglia)

2. osoby:
 Rafał Marton – polski kierowca-kaskader i pilot rajdowy
 Maciej Marton – polski pilot rajdowy